WIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Surfdale (Nuova Zelanda)